Чем люди живы? — философский вопрос, который поставлен в заглавие ряда литературных произведений конца XIX века:
 «Чем люди живы» (1881) — рассказ Льва Толстого, основанный на библейских цитатах с соответствующим сюжетом.
 «Чем люди живы?» (1892) — стихотворение Владимира Соловьёва.
 «Чем люди живы» (1893) — рассказ фельетониста Власа Дорошевича о жизни двух приятелей.